Ротативный двигатель — звездообразный двигатель воздушного охлаждения, основанный на вращении цилиндров (обычно представленных в нечетном количестве) вместе с картером и воздушным винтом вокруг неподвижного коленчатого вала, закреплённого на моторной раме. Первые в мире серийные авиационные ротативные двигатели разработали в 1908 году Луи Сеген и его брат Лоран Сеген из французской компании Гном (). Подобные двигатели широко использовались во времена Первой мировой войны и Гражданской войны в России. На их протяжении ротативные двигатели превосходили по мощности на единицу массы двигатели водяного охлаждения, поэтому в истребителях и самолётах-разведчиках в основном использовались именно они.

Достоинства ротативных двигателей 
 
 
 
 улучшенное охлаждение — двигатель с массивными вращающимися блоками создавал достаточное движение воздуха, обеспечивая своё собственное охлаждение даже во время стоянки самолета.

Недостатки ротативных двигателей (около 1910 года) 
 Ограничение роста крутящего момента и мощности, которая не превышала 100—130 л.с (для двигателей с воздушным охлаждением). Препятствием роста служили:
 — перегрев двигателя;
 — трудности с увеличением размера и числа цилиндров;
 — увеличение нагрузки от центробежных сил и гироскопического момента на картер при увеличении частоты вращения двигателя или компоновке второго ряда цилиндров;
 — большие потери мощности на вращение оребрённых цилиндров.
 — гироскопический эффект, затрудняющий маневрирование самолета.
 Очень большой расход масла. Связано с трудностью откачки масла из вращающегося картера.

Конструктивно двигатель представлял собой звезду с нечетным количеством цилиндров (обычно 7 или 9) с последовательным воспламенением в цилиндрах через один для обеспечения повышенной плавности рабочего процесса. Двигатели с чётным количеством цилиндров, как правило имели схему двойной звезды.

Примеры применения 

 Sopwith Camel (Британия)
 Avro 504 (Британия)
 Fokker_Dr.I (Германия/Нидерланды)
 Автомобили Adams-Farwell (США)

Примечания

Ссылки 
 Двигатели воздушного охлаждения в авиации
 Ротативный двигатель внутреннего сгорания — Патент РФ
 Ротативный двигатель. Чумазый вояка…

Двигатель внутреннего сгорания
Авиационные двигатели